#перенаправление Берг, Джулиус